Ermes Stampa (?-1526), vescovo cattolico italiano
 Ermes I Stampa (1507-1557), nobile italiano, II marchese di Soncino
 Ermes II Stampa (1563-1621), nobile italiano, IV marchese di Soncino
 Ermes Stampa (1614-1648), poeta e letterato italiano, figlio di Ermes II Stampa